Rio Yaguaron kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arroyo Yaguarón Chico, vattendrag, 
 Río Yaguarón, vattendrag, 

Robotskapade Brasilienförgreningar